Abrams ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Abrams (* 1978), kanadischer Schauspieler
 Al Abrams († 2015), US-amerikanischer Pressesprecher und Publizist
 Albert Abrams (1868–1924), US-amerikanischer Mediziner und Begründer der Radionik, siehe dort
 Aliyah Abrams (* 1997), guyanische Leichtathletin
 Aruna Abrams (* 1975), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Austin Abrams (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Carol Ann Abrams (1942–2012), US-amerikanische Filmproduzentin
 Casey Abrams (* 1991), US-amerikanischer Sänger
 Colin Abrams (* 1956), guyanischer Radrennfahrer
 Colonel Abrams  (1949–2016), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Creighton W. Abrams (1914–1974), US-amerikanischer General 
 Daniel Abrams (* 1931), US-amerikanischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Elliott Abrams (* 1948), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor und Diplomat
 Gracie Abrams (* 1999), US-amerikanische Sängerin
 Harriet Abrams (1760–1821), englische Sopranistin und Komponistin
 Hiram Abrams (1878–1926), erster Präsident des Filmverleihs United Artists
 Hyman Abrams, US-amerikanischer Mobster
 J. J. Abrams (* 1966), US-amerikanischer Produzent, Drehbuchautor, Schauspieler, Komponist und Regisseur
 Jamar Abrams (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jasmine Abrams (* 1994), guyanische Leichtathletin
 John Abrams (* 1934), neuseeländischer Hockeyspieler
 John N. Abrams (1946–2018), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Joshua Abrams (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lee Abrams (1925–1992), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 LeRoy Abrams (1874–1956), US-amerikanischer Botaniker
 M. H. Abrams (1912–2015), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Marc Abrams (* 1958), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Muhal Richard Abrams (1930–2017), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Paula Abrams-Hourani (1940–2018), jüdische Friedensaktivistin
 Peter Abrams, US-amerikanischer Produzent
 Ray Abrams (1920–1992), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist
 Rebecca Abrams (* 1963), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Robert Abrams (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Stacey Abrams (* 1973), US-amerikanische Politikerin
 Talbert Abrams (1895–1990), US-amerikanischer Luftbildfotograf und Flugzeughersteller
 William Abrams (1785–1844), kanadischer Geschäftsmann
 Willem Abrams, niederländischer Maler

Abrams bezeichnet im technischen Bereich:
 M1 Abrams, einen US-amerikanischen Kampfpanzer
 Abrams Air Craft Corporation, einen US-amerikanischen Flugzeughersteller
 Abrams P-1 Explorer, einen Flugzeugtyp von 1937

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abrams (Maryland), Montgomery County
 Abrams (Wisconsin), Town(ship) im Oconto County
 Abrams (CDP), CDP im Oconto County, Wisconsin
 Abrams Way, Davis County, Utah

Fließgewässer:
 Abrams River, ein Fluss in Nova Scotia, Kanada
 Abrams Run, in West Virginia, Vereinigte Staaten
 Little Abrams Creek, in Georgia, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Abrams Books, einen amerikanischen Verlag, der für seine illustrierten Kunstbände und Kinderbücher bekannt ist

im NRHP gelistete Objekte:
 Abrams Building, in Albany, New York, ID-Nr. 80002577
 Abrams House, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 99000221
 Abrams Plains, in Stovall, North Carolina, ID-Nr. 79001711

Siehe auch:
 Abrams Branch
 Abrams Creek
 Mount Abrams, antarktischer Berg
 Abram
 Ābrams